Mihnea Alexandru Spulber (ur. 11 grudnia 2000 w Braszowie) – rumuński skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata seniorów (2021), juniorów (2016–2019) oraz zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2017). Trzeci zawodnik Pucharu Karpat w sezonie 2016/2017. Medalista mistrzostw kraju.

Jego ojcem jest Florin Spulber – skoczek narciarski, a następnie trener reprezentacji Rumunii w tej dyscyplinie sportu.

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS zadebiutował w lutym 2014 w Râșnovie, gdzie w konkursach FIS Cup dwukrotnie uplasował się na 27. miejscu, zdobywając tym samym punkty do klasyfikacji generalnej tego cyklu.

W lutym 2016 w Râșnovie po raz pierwszy wystąpił w mistrzostwach świata juniorów – w konkursie indywidualnym był 58., a w rywalizacji drużynowej zajął 9. lokatę. 30 września 2016 w tym samym miejscu zajął drugie miejsce w zawodach Pucharu Karpat, zaś w klasyfikacji generalnej tego cyklu ukończył sezon 2016/2017 na 3. pozycji.

W lutym 2017 w Park City wystartował w mistrzostwach świata juniorów – w konkursie indywidualnym zajął 52. lokatę, a w konkursie drużynowym był 10. W tym samym miesiącu w Erzurum wziął udział w zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – w rywalizacji indywidualnej zajął 18. miejsce, w konkursie drużynowym 5. pozycję, a w zmaganiach drużyn mieszanych 4. lokatę.

W lutym 2018 w Kanderstegu po raz trzeci w karierze wystąpił w mistrzostwach świata juniorów – w konkursie indywidualnym był 60., a w rywalizacji drużynowej zajął 13. lokatę. Rok później w zawodach tej samej rangi w Lahti był indywidualnie 58. W lipcu 2019 w Szczuczyńsku zdobył debiutanckie punkty FIS Cupu za zajęcie 26. lokaty w konkursie tego cyklu, po czym w tym samym miejscu, w ramach letniej edycji cyklu, zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się dwukrotnie w czwartej dziesiątce.

W lutym 2021 w Oberstdorfie wystąpił na mistrzostwach świata seniorów – odpadł w kwalifikacjach do obu konkursów indywidualnych, a w rywalizacji drużynowej zajął z rumuńską kadrą 12. lokatę. W grudniu 2021 w Zhangjiakou zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Kontynentalnego, plasując się na 22. pozycji. W sierpniu 2022 zadebiutował w Letnim Grand Prix, zajmując 29. lokatę w Râșnovie. 4 listopada 2022 w Wiśle po raz pierwszy wystąpił w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata. 10 grudnia 2022 zadebiutował w drużynowym konkursie cyklu, zajmując 10. miejsce w zawodach drużyn mieszanych w Titisee-Neustadt, a 15 stycznia 2023 w Zakopanem po raz pierwszy wystąpił w zawodach indywidualnych, zajmując 43. pozycję.

Jest medalistą mistrzostw Rumunii – latem 2014 zdobył srebrny medal w konkursie drużyn mieszanych, w 2018 indywidualnie zdobył srebrny medal na skoczni średniej i brązowy na normalnej, a w drużynie męskiej wywalczył złoto, w 2019 był indywidualnie drugi na skoczni średniej i normalnej, a także w rywalizacji drużynowej oraz pierwszy w konkursie drużyn mieszanych, zimą 2020 zdobył złoty medal w rywalizacji drużynowej, a także brąz w zmaganiach zespołów mieszanych, latem 2020 zwyciężył w konkursie drużynowym i zajął 2. miejsce w rywalizacji drużyn mieszanych, a w 2021 zdobył złote medale w konkursach drużynowych na skoczni średniej i normalnej.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Spulbera na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Spulbera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Spulbera na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 18 lutego 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan na 11 lutego 2023

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 8 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan na 17 grudnia 2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rumuńscy skoczkowie narciarscy
Sportowcy związani z Braszowem
Ludzie urodzeni w Braszowie
Urodzeni w 2000